Атагозы Айткулулы () (1704—1794) — казахский батыр. Происходит из рода Адай племени байулы. В составе 40-тысячного казахско-каракалпакского вооруженного отряда героически сражался против калмыков (1723). Отличился в походе (1726) против калмыкского хана Сэрена Дондука. 

Принимал участие в крестьянском восстании Емельяна Пугачева.

Атагозы Айткулулы принимал активное участие в восстании под руководством Сырыма Датова (1783-1797 гг.).

В народе сохранились многочисленные крылатые слова, принадлежащие Атагозы.

Могила находится в 2 км к северу от мечети Бекет атат в Бейнеу.

Примечания

Литература 
 
 Мангыстау, Энциклопедия, А., 1997.
 Жетібай Жылқышыұлы «Адай шежіресі» 1 том, Алматы 2014 ж.
 Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи (XVII-XVIII вв.). Алма-Ата: Гылым, 1991. - 238 с.

Ссылки 
 Атақозы батыр кесенесі

Казахские батыры